

Cinema i televisió 
 Dimecres, sèrie de televisió estatunidenca començada el 2022

Música 
 Dimecres, senzill d'Esther Querol de 2022
 Dimecres, senzill de L'Home Brut 2017
 Dimecres, senzill de Mir i Rui 2021
 Dimecres, cançó de Nus de 2022

Altres 
 Dimecres, tercer dia de la setmana